Scott Sanders peut faire référence à :

Scott Sanders (1968- ), un scénariste et réalisateur américain,
 (1945- ), un écrivain américain,
 (1957- ), un producteur américain,
 (1969- ), un joueur américain de baseball,
, un amiral américain.